Anzo bezeichnet folgende geographischen Gebiete und Orte:

 Anzó, einen Ortsteil der Gemeinde Oviñana in Asturien, Spanien
 Anzo, einen Ortsteil der Gemeinde Framura in Ligurien, Italien

Anzo bezeichnet:
 Anzo, italienische Variante des männlichen Vornamens Anselm